Kyushu — встречается в ряде названиях:

 Kyushu — метеорит-хондрит.
 Kyūshū Hikōki K.K. — авиастроительная компания Японии.
 Kyushu Railway Company — одна из компаний группы Japan Railways Group (JR Group), и работает на острове Кюсю.
 Kyushu J7W Shinden — японский поршневой, в следующих модификациях турбовинтовой и реактивный истребитель.
 Kyushu K11W Shiragiku — учебно-тренировочный самолёт Японии.
 Kyushu Q1W Tokai — японский патрульный бомбардировщик морской авиации.

См. также 
 Кюсю ( Кю:сю:) — третий по величине остров Японского архипелага.